Тетрахлороаура́т — неорганическое соединение, соль золотохлористоводородной кислоты:

 Тетрахлороаурат(III) аммония
 Тетрахлороаурат(III) водорода
 Тетрахлороаурат(III) калия
 Тетрахлороаурат(III) лития
 Тетрахлороаурат(III) натрия
 Тетрахлороаурат(III) серебра
 Тетрахлороаурат(III) цезия

Аураты